IL2RB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 551 амінокислот, а молекулярна маса — 61 117.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як взаємодія хазяїн-вірус. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Білкові рецептори